Altschuler, Altschuller,  oder Altschüler ist der Familienname folgender Personen:

 Ferdinand Georg Altschüler (1883–1954), deutscher Jurist
 Genrich Saulowitsch Altschuller (1926–1998), russischer Ingenieur und Schriftsteller
 Glenn C. Altschuler (* 1950), US-amerikanischer Historiker und Kulturwissenschaftler
 Harry Altshuler (1913–1990), US-amerikanischer Schriftsteller, Journalist und Literaturagent
 Lew Wladimirowitsch Altschuler (1913–2003), sowjetischer Physiker
 Modest Altschuler (1873–1963), weißrussisch-amerikanischer Cellist und Komponist
 Mordechai Altschuler (1932–2019), polnisch-israelischer Historiker
 Mosche Altschuler (1887–1969), sowjetischer Journalist, Linguist, Schriftsteller und Übersetzer; Mitglied der Jewsekzija
 Semjon Alexandrowitsch Altschuler (1911–1983), sowjetischer Physiker